Bohumil Doubek je jméno více osobností:

 Bohumil Doubek (podnikatel) (1986–2018) – Bohumil Doubek mladší, majitel a jednatel firmy Workpress Aviation, absolvent Střední průmyslové školy grafické v Praze, vrtulníkový letec
 Bohumil Doubek starší – manažer pro lidské zdroje ve společnosti Workpress Aviation
 Bohumil Doubek (1920) (1920–???) – politik KSČ, poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSR
 Bohumil Doubek (1919) (1919–1979) – funkcionář KSČ, vyšetřovatel Státní bezpečnosti v 50. letech
 František Bohumil Doubek (1865–1952) – český malíř a ilustrátor

Reference